Susannah steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Susanne #Susannah
 Susannah (Oper), Oper von Carlisle Floyd (1955)
 Susannah (Roman), Roman von Stephen King (2004)

Siehe auch:
 Susanna